

Persone
Alpinolo Magnini (1877-1953) – ceramista e insegnante italiano
Ardico Magnini (1928-2020) – allenatore di calcio e calciatore italiano
Fabrizia Magnini (...) – attrice, costumista e regista italiana
Filippo Magnini (1982) – nuotatore italiano
Livio Magnini (1973) – schermidore, chitarrista e compositore italiano
Magno Magnini (1886-1961) – avvocato, giornalista e scrittore italiano
Milziade Magnini (1883-1951) – chirurgo e politico italiano

Altro
Palazzo Magnini – edificio di Taranto